Гуляев, Виктор Алексеевич:
 Гуляев, Виктор Алексеевич (1925—1993) — советский футболист.
 Гуляев, Виктор Алексеевич (1954—2006) — генерал-лейтенант медицинской службы.